Numer Rachunku Bankowego
 Numer Rozliczeniowy Banku